Waldläufer steht für:
 Waldläufer (Nordamerika), Pelzhändler in Nordamerika
 Der Waldläufer, Roman von Karl May
 Mitglieder der Jugendorganisation Deutsche Waldjugend
 sportliche Waldläufer, siehe Traillauf
 Operation Waldläufer, eine Strafexpedition deutscher und kosakischer Verbände zur Niederwerfung der Partisanenrepublik Karnien 1944